L'exabyte è un'unità di misura dell'informazione o della quantità di dati, il termine deriva dalla unione del prefisso SI exa con byte ed ha per simbolo EB.Il prefisso exa deriva dal termine greco hex a indicare la sesta potenza di 1.000. A causa dell'uso improprio dei prefissi binari nel definire e usare il kilobyte, il valore dell'exabyte nella pratica comune ha potuto assumere i seguenti significati:

  byte = 10006 = 1018 byte = 1 trilione di byte o un milione di terabyte
  byte = 10246 = 260 byte = 1 exbibyte
 
L'exbibyte, che è uno standard definito dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), esprime  byte senza nessuna incertezza e dovrebbe quindi essere utilizzato al posto del più diffuso exabyte (che è standard solo di fatto) per esprimere tale quantità.

Usi pratici dell'exabyte 

 Fino al 2007 l'exabyte non è stato quasi mai impiegato in un contesto pratico; questo perché la mole di dati quantificata dall'exabyte è impressionante. Per averne un'idea, si può pensare, ad esempio, che la stima fatta per quantificare la somma di tutto il materiale stampabile del mondo è di soli 5 exabyte. Nonostante questo, l'exabyte (o l'exbibyte) è impiegato in contesti pratici quando si parla di spazio di indirizzamento nelle architetture a 64 bit.
 Fino al gennaio 2007 nessuno è stato ancora in grado di realizzare un unico supporto capace di memorizzare un exabyte di dati, mentre la stima fatta fino alla fine del 1999 della somma di tutta la conoscenza umana (inclusi audio, video e testi) ammonta a circa 12 exabyte.
 Da una stima fatta nel 2004 dall'Imation, un'azienda specializzata in sistemi di memorizzazione, il volume di dati prodotto dal genere umano ogni anno ammonta a circa 2 exabyte.
 Una ricerca del 2007 ha stimato in 161 exabyte la quantità di dati generati, immagazzinati e scambiati durante l'arco del 2006.
 Secondo le previsioni del Cisco Visual Networking Index, nel 2016 il traffico dati globale su rete mobile avrebbe raggiunto i 10,8 exabyte mensili.
Il limite della RAM su architettura x64 è di 18,4 exabyte.

Note

Voci correlate
 Sistema internazionale di unità di misura
 Unità di misura
 Ordini di grandezza (dati)

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Unità di informazione